Феллинг:
  — город в графстве Тайн-энд-Уир, Англия.

Фамилия